Кирил І — Митрополит Київський і всієї Руси (1233—1236).

За походженням — грек: «в літо 1224 поставлен бысть митрополитом в св. Софьї, в Кыїві блаженный Кирилл грьчин, місяця генваря в 6, в праздник Богоявленья». За іншими джерелами — був українцем, якого поставили Собором єпископів без згоди Константинополя.

Був обраний Собором єпископів Київської митрополії та посвячений у Софіївському соборі. Через те, що не був затвердженим Константинопольським патріархом, в деяких списках митрополитів не значиться.

Плутанина 
Митрополит Кирил, який керував Руськой митрополією в XI столітті, в літописах не згадується. Але його ім'я значиться в Києво-Софійському синодику, яким у 1624-1626 роках користувався намісник Києво-Печерської Лаври архімандрит Захарія Копистенський. Роки служіння Митрополита Кирила ніде не згадуються, але була згадка, що 1050 року він служив при Ярославі Мудрому, сині князя Володимира. Отже, можна вважати, що на Київській кафедрі він перебував між 1039 й 1051 роками, тобто, між Митрополитом Феопемптом, який згадується 1039 року, і Митрополитом Іларіоном, поставленим 1051 року. Однак і в дореволюційний час більшість дослідників не вважали ці дані надійними, не визнаючи таким чином самого факту його існування.

Примітки

Джерела 
 Історія Церкви в Україні о. Юрій Федорів. Рік видання: 2007. Видавництво: Свічадо
 Кирилл II  

Митрополити Київські
Персоналії за алфавітом